Осада Руана — осада английскими войсками французского города Руан в июле 1418 — январе 1419 года во время Столетней войны.

Осада 
Руан имел население в 70000 человек, что делало его одним из крупнейших городов Франции, и его захват имел решающее значение для нормандской кампании. Примерно в 1415 году французы усилили и укрепили Руан, и город предстал перед захватчиками мощным оплотом.

Когда англичане достигли Руана, его стены уже были укреплены башнями и пушками, а на парапете выстроились отряды арбалетчиков под командованием Алена Бланшара. Общей обороной города командовал Ги Ле-Бютеллье.

У англичан не хватало сил для штурма города, и они перешли к осаде. Руан был полностью окружен, англичане намеревались взять защитников измором. К декабрю жители Руана ели кошек, собак, лошадей и даже мышей. Улицы были заполнены голодающими. Ради сохранения запасов провианта из города было изгнано более 12000 бедняков. Король Генрих V не позволил изгнанным покинуть линию осады, и голодающие, исключенные жители Руана были вынуждены жить в канаве, вырытой возле крепостной стены. Даже английские солдаты пожалели голодающих. На Рождество 1418 года король Генрих позволил двум священникам передать еду голодающим.

Несмотря на несколько смелых вылазок во главе с лидерами французского гарнизона, такое положение дел не могло продолжаться долго. 20 января 1419 года французы капитулировали, а Ален Бланшар, казнивший английских пленных, сам был казнен англичанами.

После того, как город пал, многие жители были настолько разочарованы тем, что герцог Бургундский и дофин не пришли им на помощь, что присягнули Генриху.

Генрих V с этого момента занял всю Нормандию, кроме Мон-Сен-Мишель, который противостоял блокаде в течение 21 года.

Литература 
 Seward, Desmond (1978). The Hundred Years War. New York: Penguin Books. ISBN 0-689-10919-9.

Битвы Столетней войны
Сражения по алфавиту
Сражения Англии
Сражения Франции
Осады 1418 года
Осады 1419 года
Руан